

Алакуль — присілок, Альменєвський округ, Курганська область
 Алакуль — селище, Щучанський район, Курганська область

Див. також 
 Алаколь